Sonny Boy může být:

 „Sonny Boy“ (píseň) – píseň z roku 1928
 Sonny Boy (album) – album Sonnyho Rollinse z roku 1961
 Sonny Boy (film, 1929) – film z roku 1929
 Sonny Boy (film, 1989) – film z roku 1989
 Sonny Boy (film, 2011) – film z roku 2011
 Sonny Boy (kniha) – kniha nizozemské spisovatelky Annejet van der Zijlové